«Greatest Hits» — перший альбом-збірник хітів канадської кантрі-співачки Шанаї Твейн. В США і Канаді альбом вийшов 8 листопада 2004. До альбому входять три нові пісні, які всі стали синглами: «Party for Two», «Don't!» та «I Ain't No Quitter».

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Річні чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Шанаї Твейн
Платинові музичні альбоми
Альбоми Mercury Records
Англомовні музичні альбоми